Dans la mythologie grecque, la Toison d'or est l'objet merveilleux que recherchent les Argonautes. Ce nom peut également désigner :
 La Toison d'or est le nom de bijoux créés pour , dont la Toison d'or de la parure de couleur sur laquelle était serti le diamant bleu de la Couronne.
 L'ordre de la Toison d'or est un ancien ordre de chevalerie créé en 1430.

Un toponyme ou un lieu

En France 
 La Toison d'Or est un quartier du nord de Dijon.
 Toison d'or est le plus gros centre commercial de Bourgogne, situé à Dijon.
 Le parc de la Toison d'or est un ancien parc d'attractions de Dijon ouvert en 1990 et fermé en 1993.

En Belgique 
 Les Galeries de la Toison d'or, centre commercial à Bruxelles.
 Le théâtre de la Toison d'or, situé à Ixelles.
 L’avenue de la Toison d'or, située à Ixelles.

Une œuvre

En littérature 
 La Toison d'or est une pièce de théâtre de Pierre Corneille.
 La Toison d'or est un roman de Pierre Benoit.
 La Toison d'or (Das Goldene Vlies) est une trilogie de Franz Grillparzer, comprenant Der Gastfreund (L'Hôte), Die Argonauten (Les Argonautes) et Medea (Médée)
 La Toison d'or est une nouvelle de Théophile Gautier.
 La Toison d'or (Like Argus of the Ancient Times) est une nouvelle de Jack London.
 La Toison d'or est une série romanesque de Borislav Pekić, composée de sept volumes écrits de 1978 à 1986.
 La Toison d'or est le neuvième tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro, paru en 2005.

Autres 
  Jason à la Toison d'or  est une statue en marbre du Danois Bertel Thorvaldsen.
 Tintin et le Mystère de La Toison d'or est un film franco-belge (1961).
 La Toison d'or, opérette de Francis Lopez.
 Toison d'or est une revue mensuelle artistique et littéraire qui paru à Moscou de 1906 à 1909.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre